Bresnica est un toponyme qui peut désigner :
Bresnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bosilegrad, district de Pčinja ;
Bresnica, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Bresnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Koceljeva, district de Mačva ;
Bresnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
Bresnica/Bresnicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.